Le théâtre Michel désigne plusieurs salles de spectacles :

 le théâtre Michel, théâtre parisien inauguré en 1906 rue des Mathurins ( arr.) ;
 le théâtre Michel (en russe ), anciennement « théâtre impérial Michel » ou « théâtre français de Saint-Pétersbourg », salle de spectacles russe  inaugurée le  à Saint-Pétersbourg.